

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Głodówko – część wsi Łężyce w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Głodówko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w po. ostródzkim, w gminie Miłakowo